Nästholmen kan syfta på följande platser:

Finland med Åland

1. Nästholmen (klippor), Kymmenedalen,  (1 ha)
2. Bockholm och Nästholmen,  (32 ha)